Józef Markowski ist der Name folgender Personen:

* Józef Markowski (Bildhauer) (1860–1920), polnischer Bildhauer 
 Józef Markowski (Mediziner) (Józef Antoni Markowski; 1874–1947), polnischer Anatom, Anthropologe und Hochschullehrer